Der Dreiband-Weltcup 1987/1 war das erste Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 23. bis zum 25. Oktober 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paris statt.

Geschichte 
Das erste Dreiband-Weltcup-Turnier des Jahres fand wie im letzten Jahr im Stade Pierre de Coubertin in der französischen Hauptstadt Paris statt. Wieder siegte der beste Billardspieler der letzten 25 Jahre, Raymond Ceulemans. Gegen den jungen Italiener Marco Zanetti, der überraschend das Finale erreichte, gab es im Finale einen Sieg mit 3:1 Sätzen. Das Spiel um Platz drei sicherte sich der Japaner Nobuaki Kobayashi gegen den Niederländer Rini van Bracht. Erstmals als BWA-Profi startete der 25-jährige Schwede Torbjörn Blomdahl bei einem Weltcup-Turnier und belegte am Ende Platz 11. Wie im Vorjahr war das Medieninteresse in Paris sehr groß. Mit insgesamt 8000 Zuschauern war es auch wieder das bestbesuchte Turnier des Jahres.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Ludo Dielis
  Avelino Rico
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Marco Zanetti
  Torbjörn Blomdahl

Ausrichterplätze:
  Jean Marty
  Francis Connesson
  Roland Dufetelle
  Robert Weingart

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Junichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS

Einzelnachweise 

1987/1
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Paris
16. Arrondissement (Paris)